Wolbrom – miasto w województwie małopolskim, w powiecie olkuskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Wolbrom
 Wolbrom – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie olkuskim
 Wolbrom – stacja kolejowa w Wolbromiu, w województwie małopolskim
 Wolbrom – dawna gromada w województwie krakowskim

Zobacz też 
 Cmentarz żydowski w Wolbromiu, Przebój Wolbrom, Wolbromek, Wolbromów